Greenleaf signifie littéralement « feuille verte » en anglais.

Patronymes
 Raymond Greenleaf (1892-1963), acteur américain ;

Prénom 
 Greenleaf Whittier Pickard (1877-1956), pionnier dans le domaine radiophonique aux États-Unis.

Toponymes
 le pic Greenleaf, une montagne de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington dans le Nord-Ouest des États-Unis ;
 Greenleaf, une ville américaine située dans le comté de Canyon en Idaho ;
 Greenleaf, une ville américaine située au Kansas.

Autre
 Greenleaf Music, un label de musique indépendant.
 Greenleaf, troisième planète autour de Red Sun dans le monde de la série télévisée Firefly.
 Greenleaf, une série télévisée américaine ()